Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2015 var det 22. VM i håndbold for kvinder arrangeret af International Handball Federation. Slutrunden blev afviklet fra 5. til 20. december 2015 i Danmark, som var eneste ansøger til værtskabet efter at Sydkorea havde trukket sig.

Kampene blev spillet i Frederikshavn, Kolding, Næstved og Herning. Danmarks kampe og finalestævnet blev spillet i Jyske Bank Boxen i Herning.

Norge vandt turneringen, efter en finalesejr over Holland.

Spillesteder

Kvalficerede landshold 
Følgende landshold har kvalificeret sig til slutrunden. To af holdene har International Handball Federation dog inviteret med via to wildcards. Nemlig  og :

Sidste kvalifikationsturnering

Stilling

Resultater

Dommere 
17 dommerpar blev udvalgt:

Lodtrækning 
Lodtrækningen fandt sted den 24. juni 2015 i Koldinghus i Kolding, Danmark klokken 20:00 lokal tid.

Seedning 
Seedningen blev annonceret den 23. juni 2015.

Grupperne 

De 24 deltagende hold blev til den indledende runde fordelt i fire grupper med seks hold i hver. Kampene i gruppe A skal spilles i Herning, gruppe B i Næstved, gruppe C i Kolding og gruppe D i Frederikshavn.

Indledende runde 
Alle tider er lokale (UTC+1).

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Presidents Cup 
I Presidents Cup spilles om pladserne 17-24 blandt de hold, der sluttede som nr. fem og seks i det indledende gruppespil.

17.-20. plads-slutspil

17.-20. plads-semifinaler

19. plads

17. plads

21.-24. plads-slutspil

21.-24. plads-semifinaler

23. plads

21. pladsen

Slutspil 

Femteplads
Sideløbende med slutspillet spilles der også om placeringerne 5-8.

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

5.-8. plads semifinaler

Semifinaler

Syvendeplads

Femteplads

Bronzekamp

Finale

Rangering og statistik

Samlet rangering 
Plceringerne 9–16 blev rangeret efter deres resultater i den indledende runde mod hold blandt de sidste 16.

{| class="wikitable"
!width=40|Rangering
!width=180|Hold
|-bgcolor=#ccffcc
|align=center|||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|4||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|5||
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|6|| 
|-bgcolor=#ccccff
|align=center|7|| 
|-
|align=center|8|| 
|-
|align=center|9|| 
|-
|align=center|10|| 
|-
|align=center|11|| 
|-
|align=center|12|| 
|-
|align=center|13|| 
|-
|align=center|14|| 
|-
|align=center|15|| 
|-
|align=center|16|| 
|-
|align=center|17|| 
|-
|align=center|18|| 
|-
|align=center|19|| 
|-
|align=center|20|| 
|-
|align=center|21|| 
|-
|align=center|22|| 
|-
|align=center|23|| 
|-
|align=center|24|| 
|}

Valgt af trænere og IHF-eksperter.

Topscorer 

Kilde: IHF.info

Assists 

Kilde: IHF.info

Point 

Kilde: IHF.info

Bedste målvogtere 

Kilde: IHF.info

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside  

Håndbold i 2015
2015 (kvinder)
Kvindehåndbold